Pierre II peut désigner les personnes suivantes :

Saints chrétiens 
 Pierre II ou Pierre de Sébaste († vers 392), évêque de Sébaste en Arménie ; fêté le 9 janvier.

Empereurs 
 Pierre II de Courtenay, empereur de Constantinople de 1216 à 1219
 Pierre II, empereur de Russie de 1727 à 1730
 Pierre II, empereur du Brésil de 1831 à 1889.

Rois 
 Pierre II, roi d'Aragon de 1196 à 1213
 Pierre II, roi de Sicile de 1337 à 1342
 Pierre II, roi de Chypre de 1369 à 1382
 Pierre II, roi de Portugal de 1683 à 1706
 Pierre II, roi de Yougoslavie de 1934 à 1945.

Princes, ducs, comtes 

 Pierre II, comte de Savoie de 1263 à 1268,
 Pierre II, comte d'Alençon et du Perche de 1367 à 1404,
 Pierre II, duc de Bretagne de 1450 à 1457,
 Pierre II, duc de Bourbon et d'Auvergne de 1488 à 1503,
 Pierre II, seigneur de Florence de la maison de Médicis de 1492 à 1503,
 Pierre II, grand-duc d'Oldenbourg de 1853 à 1900 ;

Ecclésiastiques 
 Pierre II, évêque et prince de Grenoble (1238-1248).
 Pierre II, évêque de Nîmes de 1272 à 1280.
 Pierre II, évêque d’Uzès de 1365 à 1366.
 Pierre II, chef l'Église catholique palmarienne de 2005 à 2011.

Voir aussi